Ди́аш () — португальская фамилия. Бразильское произношения фамилии — Ди́ас.

Известные носители 
 Диаш, Алвару (1923—2005) — португальский легкоатлет.
 Диаш, Ана (род. 1997) — португальская футболистка.
 Диаш, Балтазар (XVI век) — португальский поэт, драматург.
 Диаш, Бартоломеу (ок. 1450—1500) — португальский мореплаватель.
 Диаш, Диниш — португальский мореплаватель.
 Диаш, Диогу — португальский мореплаватель, брат Бартоломеу Диаша.
 Диаш, Жоржи (1907—1973) — португальский этнолог и антрополог.
 Диаш, Рубен (род. 1997) — португальский футболист.
 Диаш, Энрике (?—1662) — национальный герой Бразилии.

Составная фамилия 
 Диаш де Новаиш, Паулу (ок. 1510—1589) — португальский колонизатор Африки, внук Бартоломеу Диаша.
 Диаш Рибейру, Сержиу Филипе (род. 1985) — португальский футболист.

См. также